|}

Die Sørlandsbane ist eine Eisenbahnstrecke im südlichen Norwegen (Sørlandet), die von Oslo über Kristiansand nach Stavanger führt. Die eigentliche Strecke der Sørlandsbane zweigt in Hokksund westlich von Drammen von der Randsfjordbane ab. Sie ist 528 km lang und auf der gesamten Länge elektrifiziert. Sie führt durch 189 Tunnel und über 490 Brücken. 121 Kilometer der Strecke sind für Geschwindigkeiten über 100 km/h zugelassen.

Die Sørlandsbane schließt dabei Teilstrecken der Drammenbane, der Randsfjordbane, der Bratsbergbane, der Arendalsbane, der Setesdalsbane, der Jærbane und der Flekkefjordbane ein. Alle diese Teilstrecken bis auf die Bratsbergbane wurden beim Bau in der ursprünglichen Gesamtstreckenführung in Schmalspur mit einer Spurweite von 1067 mm (Kapspur) errichtet und später auf 1435 mm (Normalspur) umgespurt.

Geschichte 

Der Streckenbau dauerte viele Jahrzehnte: Oslo–Kongsberg wurde 1872, Kongsberg–Kristiansand zwischen 1920 und 1938 und Egersund–Stavanger 1878 gebaut. Das letzte Teilstück, Kristiansand-Sira, wurde nach zwanzigjähriger Bauzeit erst im März 1943 fertiggestellt.

Teilstrecken 
 Oslo V–Drammen, Drammenbanen, eröffnet am 7. Oktober 1872, Spurweite 1067 mm, Normalspur ab 1920
 Drammen–Hokksund, Randsfjordbanen, eröffnet am 15. November 1866, Spurweite 1067 mm, Normalspur ab 1909
 Hokksund–Kongsberg, ursprünglich Nebenstrecke der Randsfjordbanen, eröffnet am 9. November 1871, Spurweite 1067 mm, Normalspur ab 1909
 Kongsberg–Hjuksebø, Verbindung zur Bratsbergbanen, eröffnet am 11. Februar 1920
 Hjuksebø–Nordagutu, Teil der Bratsbergbanen, eröffnet am 11. Februar 1920
 eigentliche Sørlandsbanen (die Bezeichnung wurde 1913 durch Beschluss des Storting festgelegt, zuvor wurde die Strecke in der Planungsphase und bei Baubeginn Vestlandsbanen genannt)
 Nordagutu–Gvarv, eröffnet am 18. Dezember 1922
 Gvarv–Bø, eröffnet am 1. Dezember 1924
 Bø–Lunde, eröffnet am 15. Dezember 1925
 Lunde–Neslandsvatn(–Kragerø) eröffnet am 1. Dezember 1927
 Nelaug–Grovane, eröffnet am 22. Juni 1938
 Kristiansand–Sira–Tronviken, eröffnet am 1. März 1943
 Grovane–Kristiansand, Setesdalbanen, Spurweite 1067 mm, Normalspur ab 14. Mai 1938
 Neslandsvatn–Nelaug(–Arendal), Arendalsbanen, eröffnet am 10. November 1935
 Tronviken–Moi–Egersund, Flekkefjordbanen, Spurweite 1067 mm, Normalspur ab 1. Mai 1944
 Egersund–Stavanger, Jærbanen, eröffnet 1878, Spurweite 1067 mm, Normalspur ab 1. Mai 1944

Die Gesamtstrecke wurde während des Zweiten Weltkrieges unter der deutschen Besatzung fertiggestellt und am 1. Mai 1944 für den Normalbetrieb eröffnet. Die Strecke war wichtig für den Transport von Truppen und Kriegsmaterial. Über weite Strecken führt die Bahn durch küstenferne Gebiete und nicht entlang der dichter besiedelten Küste, wobei ein Teil der Küstenorte jedoch durch Zweigstrecken erschlossen wurde.

Streckenverlauf

Hokksund–Prestestranda 
Ausgangspunkt der Bahnstrecke ist Hokksund im Tal der Drammenselva, wo sie von der Randsfjordbane südwestwärts in das Tal der Vestfosselva abzweigt. Am Nordufer des Eikeren entlang und über die Wasserscheide zum Lågen führt die Strecke nach Kongsberg. Dort bildet die Bahnstrecke eine ausgedehnte Talschleife, um, Saggrenda passierend, wieder westwärts zu gelangen. Dabei wird die Grenze zur Provinz Vestfold og Telemark und eine Wasserscheide am Heddalsvatnet überwunden. Während die Straße direkt nach Notodden führt, bildet die Strecke eine kleine Kehrschleife, ehe bei der Station Hjuksebø Heddalsvatnet an seinem Ostrand erreicht ist.

Östlich des Sees führt die Strecke südwärts, ehe bei Akkerhaugen in der früheren Kommune Sauherad die Saua bei ihrer Mündung in den Heddalsvatnet westwärts überbrückt wird. Weiter geht es nach Gvarv im Tal der Gvarvelva, das nach Bø (Telemark) südwärts Richtung Lunde am Straumen über seitliche Täler wieder verlassen wird. In Lunde führt eine Brücke über den Telemarkkanal. Die Strecke führt nach Prestestranda am Binnensee Tokke, wobei die Kommunen Nome und Drangedal durchquert werden.

Verkehrsübernahme durch Go-Ahead 
Nach einer Ausschreibung hat Go-Ahead mit dem Start des Trafikkpakke Sør (Sørlandsbanen, Jærbanen und Arendalsbanen) im Dezember 2019 den Verkehr auf der Strecke übernommen.

Ab 2028 sollen für den Fernverkehr auf dieser Strecke drei Einheiten der neuen Triebwagenzüge der Baureihe Type 79 zum Einsatz kommen.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Spurweite 1067 mm
Spurweite 1435 mm
Bahnstrecke in Agder
Bahnstrecke in Viken
Bahnstrecke in Vestfold og Telemark
Bahnstrecke in Rogaland